Trichotoma är ett släkte av spindeldjur. Trichotoma ingår i familjen Gylippidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Trichotoma